Nico (1938–1988) német énekesnő, dalszövegíró, zeneszerző, zenész, modell, színésznő
 Nico Nicoleta Matei román énekesnő művészneve
Film
 Nico, 1988-as amerikai akciófilm